ASAP steht als Abkürzung für: 
  (deutsch Aktiengesellschaft für die Automobilindustrie), der Unternehmensname in den Jahren 1930 bis 1939 von Škoda Auto
  (deutsch So bald wie möglich), eine Abkürzung im Netzjargon, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#A

ASAP steht für:
 , ein Soundchip-Emulator zum Abspielen von Musik bzw. Sound für 8-Bit-Atari-Heimcomputer

Siehe auch:
 Asap

Abkürzung